Ubisoft Singapore — компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр. Была открыта 1 августа 2008 года в городе-государстве Сингапур как дочернее общество известной французской компании Ubisoft.

История компании 
Об открытии компании стало известно 12 февраля 2008 года. В новости, опубликованной на известном игровом сайте GameSpot, сообщалось, что Ubisoft Singapore, которая официально начнет свою деятельность с первого августа, становится восемнадцатым филиалом Ubisoft. Предполагалось, что новый филиал первоначально будет разрабатывать игры для консолей совместно с другими дочерними компаниями. Штат компании должен составлять 300 сотрудников.
 
5 августа 2009 года на игровой консоли Xbox 360 была выпущена первая игра компании — Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time Re-Shelled, которая представляет собой ремейк «классической» игры Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time, выпущенной компанией Konami в 1991 году и воссозданный, в отличие от двумерной оригинальной игры, в трёхмерной графике. 19 сентября 2009 года в продажу поступила версия для PlayStation 3.

Разработанные игры 
 2009 — Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time (Xbox 360, PlayStation 3)
 2011 — Assassin’s Creed: Revelations (совместная разработка)
 2013 — Assassin’s Creed IV: Black Flag (совместная разработка)
 2022 — в разработке — Skull & Bones (Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S)

Примечания

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр Сингапура
Подразделения Ubisoft
Производители компьютерных игр по алфавиту